Кургессен ():

 Кургессен — курфюршество Священной Римской империи (1803—1866)
 Кургессен (провинция) — прусская провинция (1944—1945)
  — партийное гау НСДАП (1934—1945)

См. также 
 
  — другие статьи на связанные темы